Маслянский сельсовет

Курганская область 
 Маслянский сельсовет Шадринского района (упразднён в 2021 году)

Тюменская область 
 Маслянский сельсовет Сладковского района (упразднён в первой половине 2000-ъ)